Blank Generation est un nom pouvant faire référence à :
 Blank Generation, le titre du premier album du groupe de punk new-yorkais Richard Hell and The Voidoids, sorti en 1977 ;
 Blank Generation, le premier single du groupe de punk rock américain Richard Hell And The Voidoids, paru en 1976 ;
 Blank Generation, un mouvement littéraire ;
 Blank Generation, un film américain réalisé par Ulli Lommel, sorti en 1980.